Losowanie grup eliminacyjnych Euro '08 odbyło się 27 stycznia 2006 w Montreux. 50 zespołów narodowych, które biorą udział w tych rozgrywkach zostało podzielonych przez UEFA na sześć koszyków po siedem drużyn oraz jeden, w którym jest ośmiu uczestników.

Podział na koszyki 

* Grecja jako obrońca tytułu została rozstawiona w pierwszym koszyku

Grupy 
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2008 rozpoczęły się 16 sierpnia 2006, a skończyły 24 listopada 2007. Reprezentacje Austrii i Szwajcarii, jako gospodarzy turnieju, automatycznie otrzymały prawo do gry w finałach.

50 zespołów podzielono na 6 grup 7-zespołowych z wyjątkiem grupy A (8-zespołowej), do finałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 Z - zwycięstwo
 R - remis
 P - porażki
 Br+ - bramki strzelone
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Grupa A 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa B 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa C 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa D 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa E 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa F 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Grupa G 

Klasyfikacja po zakończeniu eliminacji:

Strzelcy

Gole samobójcze

Zakwalifikowane drużyny 
  (gospodarz)
  (gospodarz)
  (z grupy A)
  (z grupy A)
  (z grupy B)
  (z grupy B)
  (z grupy C)
  (z grupy C)
  (z grupy D)
  (z grupy D)
  (z grupy E)
  (z grupy E)
  (z grupy F)
  (z grupy F)
  (z grupy G)
  (z grupy G)

Zobacz też 
 Reprezentacja Polski w piłce nożnej/Eliminacje do Mistrzostw Europy 2008
 Reprezentacja Bułgarii w piłce nożnej/Eliminacje do Mistrzostw Europy 2008

Linki zewnętrzne 
 Wyniki losowania na stronie UEFA
 Podstrona UEFA o Eliminacjach do EURO 2008

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej